Moyamba (district), een district in de provincie Southern van Sierra Leone
Moyamba (stad), de hoofdplaats van dit district